Зва́ние «Почётный жи́тель Камча́тского кра́я» — высшая региональная награда Камчатского края, учреждённая законом Камчатского края от 11 марта 2008 года № 18 «О наградах, премиях и стипендиях Камчатского края».

Основания присвоения звания 

Присвоение звания «Почётный житель Камчатского края» является высшей степенью признания заслуг гражданина перед Камчатским краем.

Звание «Почётный житель Камчатского края» присваивается гражданину пожизненно и не может быть присвоено повторно. Звание присваивается один раз в год одному гражданину.

Звание «Почётный житель Камчатского края» присваивается гражданам за общественно значимый вклад в развитие экономики, науки, культуры, искусства, за особые заслуги граждан в общественной и государственной деятельности, в воспитании и просвещении населения, охране здоровья и жизни граждан, а также за иные заслуги, способствующие развитию Камчатского края, росту благосостояния населения Камчатского края, популяризации достижений (успехов), а также привлекательности Камчатского края в Российской Федерации и за её пределами.

Звание «Почётный житель Камчатского края» может быть присвоено военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, проявившим мужество и героизм при выполнении служебного (воинского) долга и внесших значительный вклад в укрепление обороноспособности дальневосточных рубежей Российской Федерации и в обеспечение правопорядка на территории Камчатского края.

Порядок присвоения звания 

Для присвоения гражданину звания «Почётный житель Камчатского края» организации не позднее 1 апреля направляют главам городских округов, муниципальных районов в Камчатском крае следующие документы:
 обращение организации о присвоении работнику звания «Почётный житель Камчатского края»;
 выписку из протокола собрания работников организации;
 сведения о конкретных заслугах и достижениях гражданина, представляемого к присвоению звания «Почётный житель Камчатского края»;
 личный листок по учёту кадров гражданина, представляемого к присвоению звания.

Глава городского округа, муниципального района в Камчатском крае по результатам рассмотрения документов, отбирает одного претендента на присвоение звания «Почётный житель Камчатского края».

Ходатайство о присвоении претенденту звания «Почётный житель Камчатского края», а также указанные документы, направляются главой городского округа, муниципального района в Камчатском крае не позднее 20 апреля в Правительство Камчатского края или в Законодательное Собрание Камчатского края.

Для присвоения звания неработающим гражданам указанные документы, направляются в Правительство Камчатского края или в Законодательное Собрание Камчатского края органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов в Камчатском крае либо органами государственной власти Камчатского края не более чем на одного претендента от каждого из указанных органов.

Правительство Камчатского края и (или) Законодательное Собрание Камчатского края направляют в комиссию по рассмотрению представлений о присвоении звания «Почётный житель Камчатского края» представление о присвоении звания и указанные документы, не позднее 15 мая текущего года.

Поступившие документы рассматриваются Комиссией в течение одного календарного месяца.

По результатам рассмотрения представления Правительства Камчатского края и (или) Законодательного Собрания Камчатского края о присвоении звания "Почетный житель Камчатского края" Комиссия в десятидневный срок направляет губернатору Камчатского края заключение. На основании заключения Комиссии губернатор Камчатского края направляет предложение в Законодательное Собрание Камчатского края для рассмотрения вопроса о присвоении гражданину звания «Почётный житель Камчатского края».

Решение о присвоении гражданину звания утверждается постановлением Законодательного Собрания Камчатского края, которое подлежит официальному опубликованию.

Гражданину, удостоенному звания "Почетный житель Камчатского края", вручаются:
 удостоверение «Почётный житель Камчатского края»;
 нагрудный знак «Почётный житель Камчатского края».

Описание нагрудного знака "Почетный житель Камчатского края" и удостоверения к нему утверждаются постановлением Законодательного Собрания Камчатского края по представлению губернатора Камчатского края.

Вручение нагрудного знака «Почётный житель Камчатского края» и удостоверения к нему производится в торжественной обстановке губернатором Камчатского края и председателем Законодательного Собрания Камчатского края (либо, по его поручению, заместителями председателя Законодательного Собрания Камчатского края) и приурочивается ко дню официального праздника Камчатского края «День Камчатского края» - 1 июля.

Сведения о гражданах, удостоенных звания «Почётный житель Камчатского края», размещаются в «Книге Почётных жителей Камчатского края», образец которой утверждается постановлением губернатора Камчатского края.

С согласия граждан, удостоенных звания «Почётный житель Камчатского края», «Почётный гражданин Камчатской области», «Почётный гражданин Корякского автономного округа», их фотопортреты с указанием фамилии, имени и отчества размещаются на Аллее Славы Почётных жителей Камчатского края.

Учёт граждан, удостоенных звания «Почётный житель Камчатского края», осуществляется аппаратом губернатора и Правительства Камчатского края.

Учёт и хранение нагрудных знаков «Почётный житель Камчатского края» и удостоверений осуществляется аппаратом губернатора и Правительства Камчатского края в соответствии с положением, утверждаемым губернатором Камчатского края.

Образование, состав и порядок деятельности Комиссии 

Комиссия образуется постановлением губернатора Камчатского края.

В состав Комиссии входят не более 11 человек, из них не более 4-х представителей исполнительных органов государственной власти Камчатского края, не более 4-х депутатов Законодательного Собрания Камчатского края и представители общественности. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением губернатора Камчатского края.

Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии избираются из числа членов Комиссии.

Комиссия имеет право рассматривать представления о присвоении звания «Почётный житель Камчатского края» при наличии двух третей от общего числа членов Комиссии, вошедших в состав Комиссии. Решения Комиссии (в форме заключения) принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих членов Комиссии.

Социальные гарантии гражданину, удостоенному звания 

 Гражданину, удостоенному звания «Почётный житель Камчатского края», устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 15000 рублей, которая предоставляется в порядке, определяемом постановлением Правительства Камчатского края.
Ежемесячная денежная выплата, предоставляется независимо от наличия у гражданина, удостоенного звания «Почётный житель Камчатского края», права на получение иных ежемесячных денежных выплат в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края.
Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации в случае, если это предусмотрено законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год. Порядок индексации устанавливается постановлением Правительства Камчатского края.
 Гражданину, удостоенному звания «Почётный житель Камчатского края», один раз в два года предоставляется компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа, установленную авиапредприятиями. В случае, если указанный гражданин имеет право на получение соответствующей меры социальной поддержки по другим основаниям в соответствии с федеральным законодательством, то он может воспользоваться этим правом только по одному из выбранному им основанию.
Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно устанавливается постановлением Правительства Камчатского края.
 Гражданину, удостоенному звания «Почётный житель Камчатского края», предоставляется дежурный служебный автомобильный транспорт не более пятидесяти часов в месяц на основании заявок, направляемых в Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края в соответствии с Положением о порядке использования служебного автомобильного транспорта, утверждаемым руководителем Аппарата губернатора и Правительства Камчатского края.

Средства на финансирование социальных гарантий, предусмотренных настоящей статьёй, ежегодно предусматриваются в составе краевого бюджета в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.

Лишение или восстановление звания 

Лишение звания «Почётный житель Камчатского края» производится постановлением Законодательного Собрания Камчатского края по представлению губернатора Камчатского края на основании заключения Комиссии в случае, если выяснится недостоверность сведений о заслугах, представленных для присвоения звания «Почётный житель Камчатского края», либо в случае вступления в силу обвинительного приговора суда.

Восстановление звания «Почётный житель Камчатского края» производится постановлением Законодательного Собрания Камчатского края по представлению губернатора Камчатского края в случае отмены по реабилитирующим основаниям обвинительного приговора суда, в соответствии с которым было произведено лишение звания «Почётный житель Камчатского края».

Список почётных жителей Камчатского края

Примечания 

Награды Камчатского края
Высшие государственные награды субъектов Российской Федерации